Loïc Duval (ur. 12 czerwca 1982 w Chartres) – francuski kierowca wyścigowy.

Życiorys 
Duval rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w roku 2002, od startów w Francuskiej Formule Renault Campus. 9 zwycięstw oraz 13 podium dało mu łącznie 253, które pozwoliły mu zdobyć tytuł mistrzowski. Rok później tytuł mistrzowski uzyskał również we Francuskiej Formule Renault. W późniejszych latach startował także w Formule 3 Euro Series, Bahrain F3 Superprix, Super GT Japan, Formule Nippon, A1 Grand Prix, Le Mans Series, Asian Le Mans Series, JAF Grand Prix Super GT, American Le Mans Series, Intercontinental Le Mans Cup, Autobacs Super GT Series, FIA World Endurance Championship, Super Formula oraz w Formule E. W Formule 3 Euro Series startował w 2004 i 2005 roku z francuską ekipą Signature. W pierwszym sezonie startów dwukrotnie na podium i został sklasyfikowany na 12 pozycji. Rok później na podium pojawiał się już pięciokrotnie. Uzbierane 47 punktów uplasowało go na siódmym miejscu w klasyfikacji końnowej. Jest zwycięzcą słynnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans w 2013 roku.

Wyniki

Podsumowanie startów

Bibliografia 
 Loïc Duval

Urodzeni w 1982
Francuscy kierowcy Formuły 3 Euro Series
Francuscy kierowcy Formuły Nippon
Francuscy kierowcy A1 Grand Prix
Francuscy kierowcy 24h Le Mans
Francuscy kierowcy American Le Mans Series
Francuscy kierowcy Francuskiej Formuły Renault Campus
Francuscy kierowcy Francuskiej Formuły Renault 2.0
Francuscy kierowcy Super GT
Francuscy kierowcy Asian Le Mans Series
Francuscy kierowcy European Le Mans Series
Francuscy kierowcy FIA World Endurance Championship
Francuscy kierowcy Formuły E